UI steht für:
 UI-Cup, ein Fußball-Europapokal-Wettbewerb, siehe UEFA Intertoto Cup
 Unit Interval, eine Hilfsmaßeinheit zur Bewertung von Jitter
 United Internet, deutsches Telekommunikationsunternehmen
 Universalindikator in der Chemie
 University of Idaho
 University of Iowa
 Unix International, eine der Vorgängerorganisationen der Open Group zur Förderung von Unix
 User Interface, deutsch Benutzerschnittstelle
 Russische Föderation (ICAO-Code)
 Bahnhof Ilmenau (DS100-Code)
 Eurocypria (IATA-Code), zypriotische Fluggesellschaft

UI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Nordirland: Stadt Derry (Londonderry)

Ui steht für:
 Ui (Band), US-amerikanische Rockband
 Ui (Irtysch), ein Nebenfluss des Irtysch in Russland
 Ui (Tobol), ein Nebenfluss des Tobol in Russland

Ui ist der Name bzw. der Familienname folgender Personen/Figuren:
 Arturo Ui, Figur im Theaterstück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Bertolt Brecht
 Ui Hakuju (1882–1963), japanischer Kenner der indischen Philosophie
 Michio Ui (* 1933), japanischer Biochemiker
 Yōichi Ui (* 1972), japanischer Motorradrennfahrer

Ui steht für:
 Ui, induzierte Spannung, siehe Elektromagnetische Induktion

Abkürzung